I Boschi ima više značenja:
 I Boschi, Modena
 I Boschi, Treviso